Аэропорт Цюрих (, ), известный также, как аэропорт Клотен (, )  — аэропорт, расположенный в пределах кантона Цюрих, Швейцария. Является одним из самых загруженных аэропортов Центральной Европы, крупнейшим международным аэропортом страны и главным транзитным узлом (хабом) национальной авиакомпании Swiss International Air Lines. Имеет три взлётно-посадочные полосы.

Зона аэропорта расположена на территориях коммун Клотен, Оберглат и Рюмланг, в 11 минутах до центра города Цюрих (по железной дороге). Воздушное движение в зоне аэропорта Цюрих обеспечивает аэронавигационная компания Skyguide.

Инфраструктура аэропорта 
В 2003 году в аэропорту Клотен завершились работы по генеральной реконструкции и расширению аэропортового комплекса, в рамках которых было возведено и сдано в эксплуатацию здание дополнительного пассажирского терминала, построена новая крытая стоянка для автомобилей, запущена система автоматического подземного железнодорожного сообщения для перевозки пассажиров между зданиями основного и построенного дополнительного терминалов аэровокзала.

Авиакомпании и пункты назначения 

Кроме того, на аэродроме базируется компания санитарной авиации Швейцарии Schweizerische Rettungsflugwacht.

Штаб-квартиры 
Несколько компаний имеют свои штаб-квартиры в аэропорту или около него. К ним относятся Swiss International Air Lines, Swiss World Cargo, Swiss AviationTraining, Edelweiss Air, , Helvetic Airways, Swissôtel и Rega. Другие компании, которые ранее базировались в аэропорту, включают Swissair и .

Примечания

Ссылки 

 Zürich Airport (Official Site)
 Unique (Flughafen Zürich AG)  — airport operators
 «Клотен — в десятке лучших „спальных“ аэропортов мира», NashaGazeta.ch, 21.10.2014

Аэропорты Швейцарии
Цюрих (кантон)